Tom es un diminutivo de Thomas o Tomás y puede referirse a:

 Tom (nombre)

Personas 

 Tom Araya vocalista del grupo trash metal Slayer.
 Tom Boonen  un ciclista belga;
 Tom Brown  exjugador de tenis estadounidense;
 Tom Chambers, Thomas Doane Chambers, exjugador estadounidense de baloncesto;
 Tom Chaplin, Thomas Oliver Chaplin, cantante del grupo británico Keane;
 Tom Clancy escritor estadounidense;
 Tom Cruise  actor estadounidense;
 Tom DeLonge  músico estadounidense;
 Tom Fletcher, Thomas Michael Fletcher, vocalista, guitarrista y compositor británico;
 Tom Hamilton bajista estadounidense;
 Tom Hanks  actor y productor estadounidense;
 Tom Heinsohn exjugador y entrenador de baloncesto;
 Tom Hiddleston  actor;
Tom Ridgewell, youtuber y actor británico;
 Tom Jobim cantante, guitarrista y pianista brasileño;
 Tom Jones cantante y actor inglés;
 Tom Kaulitz guitarrista de Tokio Hotel, '
 Tom Kenny actor de voz;
 Tom Linton, guitarrista y cantante de la banda Jimmy Eat World;
 Tom Morello  músico estadounidense;
 Tom of Finland artista finlandés;
 Tom Okker  jugador neerlandés de tenis;
 Tom Petty  músico estadounidense;
 Tom Savini, actor, director, doble y artista de efectos especiales estadounidense;
 Tom Shadyac, director de cine, productor, escritor y cómico estadounidense;
 Tom Simpson (1937 - 1967), ciclista británico;
 Tom Skerritt, actor estadounidense;
 Tom Stoppard dramaturgo británico;
 Tom Tykwer director de cine alemán;
 Tom Verlaine guitarrista y cantante estadounidense;
 Tom Waits  cantante y actor estadounidense;
 Tom Welling, Thomas John Patrick Welling, actor estadounidense;
 Tom Whitaker surfista profesional;
 Tom Wolfe periodista y escritor estadounidense;
 Tom Zé, Antônio José Santana Martins, músico brasileño;

Personajes 

 Tom Bombadil, personaje literario creado por Tolkien;
 Tom Marvolo Riddle, antagonista principal de Harry Potter;
 Tom Riddle o Tom Ryddle o Thomas Riddle, personaje secundario de Harry Potter;
 Tom, personaje de la serie animada de 1940 Tom y Jerry.
Tom, gato secundario de Milly y Molly
Tom, personaje de Eddsworld

Libros y películas 

 La cabaña del tío Tom, novela de Harriet Beecher Stowe;
 Peeping Tom, película británica de 1960;
 Tom Sawyer, novela de Mark Twain;

Otros 
 Río Tom, río de la cuenca del Obi, Rusia.
 TOM, la teoría de los orbitales moleculares;
 Peeping Tom, banda pop estadounidense;
 Tom-Tom  instrumento musical de percusión;
 Tom yam sopa originaria de Tailandia;
 TOM, el Teatro de Operaciones Malvinas.
 Talking Tom & Friends, una serie animada de Outfit7
 Talking Tom & Friends (franquicia de videojuego), una franquicia de videojuego de Outfit7

Véase también 
 Thomas
 Tomás

Enlaces externos